

Onomastica
 Jenni – variante del nome proprio di persona Jenny

Persone
 Alexis Jenni – scrittore francese
 Hans Jenni – calciatore svizzero
 Marcel Jenni – ex hockeista su ghiaccio svizzero